Ad Flexum steht für:

 Ad Flexum, römisches Kastell in Ungarn, siehe Mosonmagyaróvár
 Kastell Ad Flexum, römisches Kastell am Oberpannonischen Donaulimes